Энергетика Германии — Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Германии является крупнейшим в Европейском союзе. 
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Обзор 
Роль и место страны в энергетическом хозяйстве EU-28 в соответствии с энергетической статистикой Eurostat  и сводной таблицей определяются следующими данными:

За период с 1991 по 2019 гг. в энергетическом хозяйстве Германии происходят глобальные изменения . Общее производство первичных энергоносителей снижается с 168,4  до 105,4 млн. тонн нефтяного эквивалента (toe). Значительно,  с 38,0 до 19,3 млн toe,  сокращается доля ядерной энергии. Более, чем в 3,7 раза уменьшается производство твердого топлива. Опережающими темпами растет производство возобновляемых источников энергии (ВИЭ)  и биотоплива. Если в 1991 г. производство последних несколько превышало 5,0 млн toe, то в 2019 г. их производство составило почти 46 млн toe (таблица 2)

При этом следует указать на ощутимый рост цен на электроэнергию в связи с увеличением доли ВИЭ. Принципиальные и глубокие изменения происходят и в структуре преобразования и конечного потребления энергоносителей. Важной особенностью функционирования и прогноза энергетики страны являются ужесточающиеся требования к охране окружающей среды.

Ключевыми энергетическими организациями Германии являются:
 Федеральное Министерство экономики и энергетики (The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, BMWi)
 Федеральное агентство по охране окружающей среды (The Federal Environment Agency, UBA - Umweltbundesamt)

 Электроэнергетика 
Электроэнергетический комплекс является важнейшей составляющей социально-экономического хозяйства Германии. Характеристики его секторов представлены в соответствующих подразделах.

Основные показатели электроэнергетического комплекса Германии на конец 2019 г., их классификация по типам  и классам,  динамика развития и структура,  приводятся ниже Установленная мощность генерирующих источников — 231 821 МВт. Производство электроэнергии-брутто — 609 065 млн кВт∙ч

Динамика в целом и структура основных показателей по типам характеризуются нижеследующими диаграммами:Установленная мощность-бруттоМеждународная энергетическая статистика (UNSD) и европейская энергетическая статистика (Eurostat) классифицируют генерирующие установки по типам (видам энергоносителей) и классам 

Примечание: MAP (Main activity producers) - электростанции, чьей основной деятельностью является производство электроэнергии; AP (Autoproducers) - генерирующие установки, производство электроэнергии на которых не является основным видом их деятельности.  

Сокращения: ТЭС — тепловые электростанции; АЭС — атомные электростанции; ГЭС — гидроэлектростанции; ГАЭС — гидроаккумулирующие электростанции; ВЭС — ветряные электростанции; СЭС - солнечные электростанции; ГеоТЭС - геотермальные электростанции; Приливные электростанции здесь  и далее (для краткости) электростанции, использующие энергию приливов, отливов, волн и океанских течений  Производство электроэнергии-брутто'''

Энергоэкономическая  эффективность функционирования электроэнергетики страны иллюстрируется следующими диаграммами:

Гидроэнергетика 
В 2021 году мощность гидроэнергетики составляла 10 653 МВт.

Ядерная энергетика 

Официальная дата начала атомной энергетики в Германии - 1 июля 1958 г., дата начала строительства реактора VAK KAHL (тип BWR, установленной мощностью-брутто 16 МВт).

В таблице 6 в соответствии с данными The Database on Nuclear Power Reactors (PRIS IAEA) приведен парк реакторов и его характеристики за период с 01.07.58 по 01.01.2021 

Примечания:

1. Типы реакторов:  BWR (Boiling Water Reactor) - ядерный реактор на кипящей воде (с водным замедлителем и теплоносителем, пар непосредственно генерируется в активной зоне, пароводяная смесь охлаждает активную зону и замедляет в ней нейтроны, топливо-обогащённый оксид урана); FBR (Fast Breeder Reactor) - ядерный реактор-размножитель на быстрых нейтронах, быстрый ядерный реактор-размножитель;  HTGR -  (High-Temperature Gas Cooled Reactor)  -  высокотемпературный газоохлаждаемый реактор,(использующий в качестве топлива уран или плутоний, а в качестве воспроизводящего материала - торий; теплоноситель - газ); HWGCR (Heavy Water Gas Cooled Reactor) - газоохлаждаемый ядерный реактор с тяжеловодным замедлителем;  PWR (Pressurized Water Reactor) - реактор с водой под давлением; PHWR  (Pressurized Heavy Water Reactor) - реакторы, использующие в качестве топлива природный (необогащенный) уран, а в качестве теплоносителя - тяжелую воду;

2. Статус:  OP - Operational (Действующий); PS -Permanent Shutdown (Выведенный из эксплуатации) 

Действующие атомные электростанции Германии на 1 января 2021 г.  приведены в таблице 7

Принципиальной особенностью эксплуатации ядерных реакторов в Германии является их высокая эффективность, характеризуемая динамикой коэффициента использования установленной мощности (КИУМ)

Теплоэнергетика 
Теплоэнергетика:

Возобновляемая энергия 
Мощность возобновляемой энергетики страны в 2021 году составляла 138 151 МВт.

Биогаз 
В 2021 году мощность биогаза составила 7 611 МВт.

Биоэнергетика 
В 2021 году мощность биоэнергетики составляла 10 449 МВт.

Ветроэнергетика 
В 2021 году мощность ветроэнергетики составляла 63 760 МВт.

Солнечная энергетика 
В 2021 году мощность солнечной энергетики составляла 58 461 МВт.

Геотермальная энергетика 
В 2021 году мощность геотермальной энергетики составляла 40 МВт.

Крупнейшие (1000 МВт и выше) электрические станции 
В соответствии с данными  Bundesnetzagentur (на 1 апреля 2020 г.) в число крупнейших электрических станций входят

Потребление электрической энергии 
Расходная часть баланса электрической энергии  Германии за отдельные годы представлена в таблице 8 , в соответствии с данными Eurostat (по состоянию на 27 января 2021 г.). 

В целом отмечается увеличение потребления полезной электроэнергии, наряду со значительным снижением ее потребления в энергетическом секторе, незначительным приростом потребления в целом по промышленности и изменениями в структуре потребления отраслями промышленности, в том числе увеличения потребления полезной электроэнергии машиностроением.  Обращает на себя внимание уменьшение потребления электроэнергии бытовыми потребителями.

Согласно данным федерального статистического агентства Германии, выработка электроэнергии в 2021 году имело следующее распределение: 40% - возобновляемые источники энергии, 19% - бурый уголь; 15% - газ , 12% - атомная энергетика, , 9% - каменный уголь, 5% - иные источники энергии .

Цены на электроэнергию 

Динамика цен на электроэнергию для промышленности и бытовых потребителей Германии за период с 1980 по 2019 гг. (в национальной валюте Великобритании) приведена ниже.

Ссылки 
 Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030" // РИА Новости, 19.10.2021

Примечания 

Экономика Германии
Энергетика Германии